Amadori ist der Familienname folgender Personen:
 Frederico Cattani Amadori (1856–1943), Kurienkardinal der römisch-katholischen Kirche
 Josef Amadori (1921–2007), deutscher Fußballspieler
 Luis César Amadori (1903–1977), argentinischer Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller
 Mario Amadori (1886–1941), italienischer Chemiker

Siehe auch:
 Amadori-Umlagerung